Szabina Gercsáková () nebo (), (* 9. července 1996 v Miskolci, Maďarsko) je maďarská zápasnice – judistka.

Sportovní kariéra 
Judu se věnuje od šesti let v rodné Miškovci pod vedením Jánose Flórusze. V Maďarsku je tradičně členkou seniorské reprezentace od juniorského věku. Od roku 2015 startuje ve střední váze.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Szabiny Gercsákové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Szabiny Gercsákové na Judobase.org

Maďarští judisté
Narození v roce 1996
Narození 9. července
Narození v Miskolci
Žijící lidé
Ženy